Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Oklahoma City, nach der Stadt Oklahoma City, Oklahoma:

USS Oklahoma City (CL-91), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1979
USS Oklahoma City (SSN-723), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse, in Dienst seit 1988

Oklahoma City
Oklahoma City